Canden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Canden, Yogyakarta, by, 
 Canden, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar